¼
Выборы в Национальное собрание Лесото проходили 28 февраля 2015 года. Парламентские выборы прошли на два года раньше предусмотренного срока из-за политического кризиса 2014 года. При посредничестве Сообщества развития Юга Африки король Лесото Летсие III по совету премьер-министра Тома Табане распустил Восьмой парламент и объявил досрочные выборы.

Независимая избирательная комиссия зарегистрировала 1,2 миллиона избирателей. Армия оставалась в местах дислокации. Явка составила 46,61%.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Лесото (IEC Lesotho)  
 Москва приветствует успешное проведение парламентских выборов в Лесото  

Лесото
Выборы в Лесото
2015 год в Лесото